Варданя́н (, от  — «роза») — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 Варданян, Агван Аршавирович (род. 1958) — армянский общественный деятель.
 
 Варданян, Ара Варданович (род. 1974) — армянский и украинский тяжелоатлет.
 Варданян, Арам Симонович (род. 1995) — узбекский борец греко-римского стиля.
 
 Варданян, Артак Альбертович (род. 1966) — армянский политический и государственный деятель.
 Варданян, Арутюн Тигранович (род. 1970) — советский и армянский футболист.
 Варданян, Артур Эдикович (более известен как Escape; род. 1995) — российский поп- и рэп-исполнитель армянского происхождения.

Б 
 Варданян, Баграт Рубикович (род. 1982) — белорусский композитор и аранжировщик.

В 
 Варданян, Ваган — армянский самбист.
 Варданян, Вардан Наапетович (1955) — армянский политический и государственный деятель.
 Варданян, Вардуи (1976—2006) — армянская эстрадная певица.
 Варданян, Василий Аветович (1910—1993) — армянский советский театральный художник и живописец.

Г 
 Варданян, Геворг Грачаевич (1948—2012) — армянский политический и государственный деятель.
 Варданян, Гегам Манукович (род. 1988) — армянский фигурист.
 Варданян, Грант Микаелович (1949—2014) ― предприниматель, первопроходец армянского производства.
 Варданян, Гурген Норикович (род. 1963) — венгерский, ранее советский тренер по фигурному катанию.

Д 
 Варданян, Давид Манукович (1950—2022) — армянский государственный деятель.

Е

К 
 Варданян, Камо Гургенович (род. 1929) — советский футболист.

Л 
 Варданян, Левон Гумединович (1958—2015) — советский и российский музыкант, композитор, вокалист, гитарист-виртуоз.

М 
 Варданян, Манук Размикович (род. 1961) — армянский государственный деятель.

Н 
 Варданян, Норайр Юрьевич (род. 1987) — армянский тяжелоатлет.

Р

С 
 Варданян, Саркис Амбарцумович (1917—1997) — академик АН Армянской ССР.
 Варданян, Саркис Затыкович (1914—1963) — советский борец вольного и классического стилей.
 Варданян, Сероб (Ахпюр Сероб, Сероб Паша) (1864—1899) — представитель армянского гайдуцкого движения.
 Варданян, Сосе (Сосе Майрик) (1865—1952) — участница армянского национально-освободительного движения.
 Варданян (Варданиан), Степан Христофорович (1900—1937) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель.

Э 
 Варданян, Эдгар (род. 1993) — латвийский футболист.
 
 Варданян, Эрик (род. 1998) — армянский футболист.

Ю

См. также 
 Вардан
 Вардане

Примечания